Ocluziunea glotală este o consoană surdă prezentă în multe limbi vorbite, de exemplu în limbile semitice, persană, daneză etc.
Nu e o consoană propriu-zisă, ci închiderea glotei, care separă două silabe succesive. . Poate fi aproximată prin pronunțarea silabisită (liceeni, silabisit li-ce-eni, poate fi notat li-ceʔeni)

Exemple

Bibliografie 
 Blevins, Juliette (1994), "The Bimoraic Foot in Rotuman Phonology and Morphology", Oceanic Linguistics 33(2): 491-516 
 Gussenhoven, Carlos (1992), "Dutch", Journal of the International Phonetic Association 22 (2): 45-47 
 Roach, Peter (2004), "British English: Received Pronunciation", Journal of the International Phonetic Association 34 (2): 239-245 
 Schane, Sanford A (1968), French Phonology and Morphology, Boston, Mass.: M.I.T. Press 
 Sivertsen, Eva (1960), Cockney Phonology, Oslo: University of Oslo 
 Thelwall, Robin (1990), "Illustrations of the IPA: Arabic", Journal of the International Phonetic Association 20 (2): 37-41 
 Watson, Janet (2002), The Phonology and Morphology of Arabic, New York: Oxford University Press

Lingvistică
Consoane